Джаковичи () — населённый пункт (деревня) в общине Чайниче, который принадлежит энтитету Республике Сербской, Босния и Герцеговина. По результатам югославской переписи населения 1991 года в Джаковичах проживало 233 человека. Джаковичи расположены на границе с Сербией и Черногорией.

Население 
В населении деревни преобладают мусульмане (боснийцы), также очень значительна доля сербской национальности.

Национальный состав населения 
На 1991 год:
 сербы — 109 человек (46,78 %)
 хорваты — 0 человек (0,00 %)
 мусульмане — 124 человека (53,22 %) 
 югославы — 0 человек (0,00 %)
 другие и неизвестно — 0 человек (0,00 %)

Примечания 

Населённые пункты Республики Сербской